В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Кеті Джордан і Мартіна Навратілова виграли титул, у фіналі перемігши паруЗіна Гаррісон і Лорі Макніл 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (півфінал)
 Кеті Джордан /  Мартіна Навратілова (чемпіонки)

 Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (фінал)
 Кенді Рейнолдс /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Houston